Madan kan syfta på:

 Maʻdān – en folkgrupp som bor i träskmarkerna kring floderna Eufrat och Tigris, se Träskaraber

Geografi

Armenien 

 Kapan (provinshuvudstad), Siunik,

Bulgarien 

 Obsjtina Madan, kommun, Smoljan, 
 Madan (ort), Smoljan, Obsjtina Madan, 
 Madan (distrikt), Montana, Obsjtina Bojtjinovtsi, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar